

Корлетень () — комуна у повіті Ботошані.
 Корлетень () — село у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Корлетень.

Корлетень () — село у Ришканському районі.